Føroya Tele-deildin 2021/2022 − 54. sezon mistrzostw Wysp Owczych w piłce siatkowej zorganizowany przez Związek Piłki Siatkowej Wysp Owczych (Flogbóltssamband Føroya, FBF). Zainaugurowany został 7 listopada 2021 roku.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej, w której uczestniczyło 5 zespołów oraz finału granego w formie dwumeczu. W porównaniu do poprzedniego sezonu do rozgrywek dołączył klub .

Mecze finałowe odbyły się w dniach 30 marca i 2 kwietnia 2022 roku. Uczestniczyły w nich kluby  i . Gospodarzem pierwszego spotkania jako zwycięzca fazy zasadniczej był klub , a mecz rozegrany został w Badmintonhøllin w Klaksvík. Drugi mecz finałowy odbył się na neutralnym terenie, tj. w Stórhøllin á Hálsi w Thorshavn. W obu spotkaniach zwyciężył , zdobywając po raz dwunasty mistrzostwo Wysp Owczych. MVP finałów wybrani zostali Thorvald Danielsen z zespołu  oraz Vukašin Nedeljković z drużyny .

Nowym sponsorem tytularnym rozgrywek zostało państwowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Føroya Tele.

W sezonie 2021/2022 żaden klub z Wysp Owczych nie występował w europejskich pucharach.

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej 5 drużyn rozegrało między sobą po cztery spotkania systemem kołowym (dwa mecze u siebie i dwa rewanże na wyjeździe). Dwa najlepsze zespoły awansowały do finału.

Finał grany był w formie dwumeczu. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna, która wygrała fazę zasadniczą. Drugi mecz odbywał się w Stórhøllin á Hálsi w Thorshavn. Jeżeli obie drużyny wygrały po jednym spotkaniu, o mistrzostwie decydował tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników 

Rundy 1-2

Rundy 3-4

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Finały

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Wyspach Owczych
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 na Wyspach Owczych
2022 w Europie